Krzysztof Wach – aktor
 Krzysztof Wach – ekonomista
 Krzysztof Wach – piłkarz ręczny